Saint-Quay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Quay-Perros, departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne, 
 Saint-Quay-Portrieux, departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne,